Le seguenti liste presentano i fiumi della Francia elencati in ordine decrescente per lunghezza e poi in ordine alfabetico.

Ordine per lunghezza decrescente

Ordine alfabetico

A - C 
Aa, Aber Wrac'h, Acolin, Adour, Aff, Agout, Aigre, Ain, Airaines, Aire, Aisne, Albe, Alagnon, Allaine, Allier, Alzette, Alzou, Ance, Andelle, Aran, Arc (Provenza), Arc (Savoia), Ardèche, Argens, Ariège, Arly, Armançon, Arnon, Arrondine, Arros, Arroux, Ars, Arve, Asse, Aube, Aubette, Aude, Aulne, Auray, Authie, Autise, Aven, Aveyron, Avre (Eure), Avre (Somme), Azergues, Baïse, Bar, Basse, Besbre, Beuvron, Bidasoa, Bièvre, Birsig, Blavet, Bléone, Blies, Boudigau, Bourbeuse, Bramont, Braye, Bresle, Brévenne, Brezons, Bruche, Buëch, Burge, Cailly, Canche, Carency, Célé, Cère, Chaise, Charente, Charentonne, Cher, Chiers, Ciron, Clain, Clarence, Conie, Corrèze, Couesnon, Course, Creuse, Crinchon, Cure.

D - O 
Deûle, Dive, Dive du Sud, Dives, Doller, Dordogna, Dore, Doron de Beaufort, Doubs, Dourbie, Douve, Drac, Drôme, Dronne, Druance, Durance, Eau Bourde, Eauette, Écaillon, Échez, Élorn, Epte, Erclin, Erdre, Essonne, Eure, Eyre, Fecht, Fier, Flamenne, Furan, Garbet, Gardon, Garonna, Gartempe, Gave de Pau, Gave d'Oloron, Gaves réunis, Gers, Gier, Gimone, Gironda, Golo, Grand Morin, Guiers, Guil, Gy, Helpe Majeure, Helpe Mineure, Hem, Hérault, Hers-Mort, Hers-Vif, Hirondelle, Huisne, Huveaune, Ill, Ille, Indre, Isère, Isle, Iton, Laïta, Laquette, Lawe, Lède, Lémance, Leyre, Haine, Liane, Lignon du Forez, Loing, Loir, Loira, Loiret, Lot, Loue, Lys, Mosa, Madeleine, Madon, Maine, Marmande, Marna, Marque, Mayenne, Merderet, Meurthe, Minette, Moingt, Mosella, Moselletta, Nave, Nièvre (Loira), Nièvre (Somme), Nive, Noireau, Nonette, Noye, Odet, Odon, Ognon, Oise, Orb, Orge, Ornain, Orne (La Manica), Orne (Mosella), Ouche, Ourcq, Ours, Oust, Ouvèze, Ouysse, Ozanne.

P - Z 
Petit Morin, Puiseaux, Rance, Reyssouze, Reno, Rhonelle, Rimeize, Rodano, Risle, Robec, Rôge, Romanche, Ru de Gally, Saar, Saint-Nicolas, Salat, Sambre, Saona, Sarthe, Sûre, Sauldre, Saulx, Save, Scarpe, Schelda, Seille (Saona), Seille (Mosella), Senna, Selle, Selle (Somme), Sélune, Semois/Semoy, Sensée, Séran, Seudre, Sèvre Nantaise, Sèvre Niortaise, Sioule, Slack, Solre, Somme, Souchez, Sye, Tarn, Tarnon, Tarsy, Tech, Têt, Ternoise, Thiou,  Thouet, Thur, Tille, Touques, Trieux, Truyère, Ubaye, Varo, Vaucouleurs, Vandea, Verdon, Vesle, Veules, Veyle, Vézère, Viaur, Vidourle, Vienne, Vilaine, Vire, Vizézy, Volp, Vonne, Wimereux, Yerre, Yèvre, Yonne, Yser, Yvette.

Note

Voci correlate
 Geografia della Francia

Altri progetti 

 
Francia